Michael East ist der Name folgender Personen:

*Michael East (Komponist) (1580–1648), englischer Organist und Komponist
 Michael East, Pseudonym von Morris L. West (1916–1999), australischer Schriftsteller
Michael East (Leichtathlet) (* 1978), britischer Mittelstreckenläufer